Håstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Håstrup (parochie), parochie in Denemarken